Varga Dániel (1983) olimpiai és világbajnok vízilabdázó
 Varga Dániel (1997) atléta